HV ima več pomenov:
 oznaka trdote po Vickersu
 Hrvaška vojska

Glej tudi